Jacobshagen steht für:
 Dobrzany, deutsch Jacobshagen, eine Stadt in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Jacobshagen ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Jacobshagen (* 1965), deutscher Musikwissenschaftler
 Caroline Jacobshagen († nach 1878), Hausmädchen und Schriftstellerin
 Eduard Jacobshagen (1886–1968), deutscher Anatom
 Friedrich Jacobshagen (1884–nach 1933), deutscher Geodät, Landwirt und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Gerhard Jacobshagen (1890–1953), deutscher Politiker (SPD), MdR
 Karl Jacobshagen (1887–1978), deutscher Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Paul Jacobshagen (1889–1968), deutscher ev. Theologe
 Volker Jacobshagen (1931–2014), deutscher Geologe

Siehe auch
 Jakobshagen